Chile
 Cañete, község és város Biobío régióban

 Spanyolország
 Cañete, község Kasztília-La Mancha autonóm közösségben, Cuenca tartományban

 Peru
 Cañete, járás Lima megyében

Hasonló névvel
 Cañete la Real, község Spanyolországban, Andalúzia autonóm közösségben, Málaga tartományban
 Cañete de las Torres, község Spanyolországban, Andalúzia autonóm közösségben, Córdoba tartományban
 San Vicente de Cañete, város Peruban, Cañete járás székhelye